Михаил Петрович Лазарев: Лазарев, Михаил Петрович (1788—1851) — русский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды.
 Лазарев, Михаил Петрович (1881—1941) — офицер Кавалергардского полка, герой Первой мировой войны.